Села в Україні:
 Кам'янопіль — Львівська область, Львівський район
 Кам'янопіль — Миколаївська область, Братський район